Nícocles é o nome de vários personagens históricos e escritores antigos:

 Nícocles, filho e sucessor de Evágoras, rei de Salamina do Chipre.
 Nícocles, governante de Pafos, no Chipre, no período após a morte de Alexandre. Aliou-se a Antígono Monoftalmo contra Ptolemeu Sóter, e, após ser cercado em seu palácio, cometeu suicídio, seguido pelo suicídio de toda sua família. Alguns autores confundem Nícocles como Nicocreonte, rei de Salamina.
 Nícocles, filho de Pasícrates, rei de Solos. Foi um dos oficiais de Alexandre, o Grande, e comandou uma trirreme no rio Indo.
 Nícocles, um ateniense, amigo de Phocion, condenado à morte junto com o amigo, tomou veneno em 318 a.C.
 Nícocles, tirano de Sicião. Governou por quatro meses, mas quando Arato o surpreendeu com um ataque noturno e pôs seu palácio em chamas, escapou por uma passagem subterrânea.
 Nícocles, genro de Hierão I, rei (ou tirano) de Siracusa.
 Nícocles, cômico citado por Ateneu, possivelmente seu nome foi escrito errado, e ele deveria se chamar Timocles.
 Nícocles, um lacedemônio, professor de gramática do imperador Juliano.